Het Witte Paard (Blankenberge): een zomerse revueshow in het gelijknamige zalencomplex in Blankenberge.
Het Witte Paard Sas van Gent: een schaakvereniging uit Sas van Gent.
Het Witte Paard (Veurne): een schaakvereniging uit Veurne.
Het Witte Paard (Tilburg): een danszaal in Tilburg.